

Toponymie

 Kobusy est un village de la voïvodie de Mazovie
 Kobusy est un village de la voïvodie de Podlachie